Sveti Petar (żupania karlowacka) – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Ogulin
 Sveti Petar (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Cres
 Sveti Petar (żupania varażdińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii varażdińskiej, w gminie Mali Bukovec
 Sveti Petar u Šumi – wieś i gmina w Chorwacji, w żupanii istryjskiej
 Sveti Petar Orehovec – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Petar Orehovec
 Gmina Sveti Petar Orehovec – gmina w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej
 Sveti Petar Čvrstec – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Ivan Žabno
 Sveti Petar Mrežnički – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w mieście Duga Resa
 Sveti Petar na Moru – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Sveti Filip i Jakov

Zobacz też
 Święty Piotr (ujednoznacznienie)